Sezon 2010–11 jest pięćdziesiątym piątym sezonem Eredivisie od czasu ich ustanowienia w 1955 roku.  jest obrońcą tytułu mistrzowskiego. W rozgrywkach uczestniczy 18 drużyn, z czego 16 grało w rozgrywkach w poprzednim sezonie a dwie awansowały z niższego poziomu ligowego. Były to, De Graafschap mistrz Eerste divisie, oraz zwycięzca baraży SBV Excelsior.

Zespoły w sezonie 2010/2011

Stadiony

Rozgrywki

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 
23 gole
  Björn Vleminckx ()
21 goli
  Dmitri Bulykin ()
20 goli
  Mads Junker ()
16 goli
  Tim Matavž ()
  Balázs Dzsudzsák ()
Aktualne na 15 maja 2011

Rozgrywki barażowe

O udział w zawodach UEFA 
W barażach uczestniczą drużyny które zajęły miejsca od 5 do 8. Walka odbywa się o jedno miejsce w rozgrywkach Ligi Europy UEFA.

Półfinały 

|}

Finał 

|}
Drużyna  zakwalifikowała się do II rundy Ligi Europy UEFA

Baraże o miejsce w lidze 
Drużyny z miejsc 16 i 17 uczestniczą wraz z drużynami z Eerste divisie w barażach o dwa miejsca w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Runda 1 

|}

Runda 2 

|}

Runda 3 

|}
 oraz  zagrają w kolejnej edycji Eredivisie (2011/2012).

2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
2010 w Holandii
2011 w Holandii